M90 steht als Abkürzung für:

 Messier 90, eine Spiralgalaxie
 McDonnell Douglas MD-90 (IATA-Code) 
 eine britische Autobahn, siehe M90 motorway

M90